Râul Doftănița se poate referi la:

 Râul Doftănița, Doftana, un curs de apă, afluent al râului Doftana
 Râul Doftănița, Dofteana, un curs de apă, afluent al râului Dofteana

Vezi și 
 Doftana (dezambiguizare)
 Dofteana (dezambiguizare)

Toponime românești